Роберт Берк:
 Берк, Роберт Джон (род. 1960) — американский актёр.
 Берк, Роберт О’Хара (1820—1861) — ирландский путешественник, исследователь Австралии.